FDU est un sigle qui peut désigner :
 Forces démocratiques unifiées, regroupement de plusieurs partis de la majorité au pouvoir depuis 2002 au Congo-Brazzaville ;
 Forces démocratiques unifiées, coalition de groupes d'opposition au Rwanda ;  
 Front démocratique uni, un parti politique libéral du Malawi.

FDU est un code qui peut désigner :
 aéroport de Bandundu, l'aéroport principal de la ville de Bandundu, en République démocratique du Congo.

Code IATA des aéroports